Orb kan syfta på:

 Orb (flod) – en flod i Frankrike
 Orb (häst) – ett engelskt fullblod
Orb (ljusfenomen) –  ljusfenomen som ibland uppträder på fotografier eller film
Orb (mediacenter) – ett företag som bland annat utvecklar datorprogram
ORB – en utformning av hydrauliska anslutningar för rör och slang, se O-ring boss seal
ORB – IATA:s kod för Örebro flygplats
The Orb – en brittisk elektronisk musik-grupp